Margreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Margreiter (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Armin Margreiter, (* 1966), österreichischer Schießsportler, Unternehmer und Veranstalter
 Doris Margreiter (* 1968), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Dorit Margreiter (* 1967), österreichische Fotografin sowie Video- und Installationskünstlerin
 Hannes Margreiter (* 1954), österreichischer Briefmarkenkünstler
 Johannes Margreiter (* 1958), österreichischer Jurist und Politiker (NEOS)
 Raimund Margreiter (* 1941), österreichischer Mediziner
 Rainer Margreiter (* 1975), österreichischer Rennrodler
 Reinhard Margreiter (* 1952), österreichischer Autor, Philosoph und Hochschullehrer
 Rudi Margreiter (1954–2005), Schweizer Sänger
 Rudolf Margreiter (1876–1956), österreichischer Maler
 Vreni Margreiter (* 1956), Schweizer Sängerin volkstümlicher Musik und Moderatorin, siehe Vreni und Rudi
 Werner Margreiter (* 1954), österreichischer Skirennläufer und Trainer
 Wolfgang Margreiter (* 1967), österreichischer Skispringer